Osoby o tym nazwisku:
 Dennis Gassner – kanadyjski scenograf filmowy
 Emil Gassner – niemiecki urzędnik
 Hermann Gassner Jr. –  niemiecki kierowca rajdowy